Åkers kyrka kan syfta på:

 Åkers kyrka, Småland
 Åkers kyrka, Södermanland